Виталий Савельев:
 Савельев, Виталий Антонович (1937—2015) — советский футболист.
 Савельев, Виталий Геннадьевич (род. 1954) — российский государственный деятель, министр транспорта России.